Serra del Pi (Perauba), serra de Conca de Dalt (Pallars Jussà) 
 Serra del Pi (Vidreres), serra del terme municipal de Vidreres (Gironès) 
 Serra de Pi, serra del d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)